lex opacina — вымерший вид рода Падуб семейства Падубовые. Произрастали на территории современной Франции в рюпельском веке олигоценовой эпохи палеогенового периода.

Этимология 
Родовое название происходит от названия дуба каменного (Quercus ilex). Видовой эпитет относится к современному Ilex opaca.

История изучения 
В 1865 году Гастон Маркус де Сапорта описал вид Ilex microdonta по остаткам из департамента Буш-дю-Рон, входящем во Францию.

Русский ботаник-систематик Александр Борисович Доуэльд в своей работе, опубликованной в 2019 году, отметил, что название Ilex microdonta уже использовалось ранее, и поэтому заменил его на Ilex opacina.

Обнаружить голотип Доуэльду не удалось.

Примечания 

Растения по алфавиту
† Ilex opacina
Вымершие цветковые
Флора олигоцена
Фоссилии, описанные в 2019 году
Таксоны, описанные Александром Борисовичем Доуэльдом